Plüskow ist der Name

 eines mecklenburgischen Adelsgeschlechts, siehe Plüskow (Adelsgeschlecht)
 folgender Personen
 Hans Albrecht von Plüskow (1709–1760), deutscher Kommandant der Niederländischen Ostindiengesellschaft auf Timor
 Hans-Joachim von Plüskow, deutscher Schriftsteller
 Alexandra von Plüskow, deutsche Schriftstellerin
 Otto von Plüskow (1852–1925), deutscher General und Flügeladjutant Kaiser Wilhelm II.
Josias von Plüskow (1815–1894), mecklenburgischer Junker und Landrat